Ernout ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ernout (1879–1973), französischer Klassischer Philologe
 Liliane Ernout (1927–1977), französische Filmschauspielerin